Claudia Asselin ( à Montréal au Québec (Canada) - ) est une auteure-compositrice-interprète et éditrice  québécoise. 

Elle a enregistré quatre albums Disques cœur rouge

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel
 Site de Believe Digital.

Auteure-compositrice-interprète québécoise
Naissance en février 1967
Naissance à Montréal